Blankett steht für:

 helles Ragout aus Kalb, Lamm oder Geflügel, siehe Frikassee#Blankett
 Blankett, Stellvertretername im römischen Formularprozess, siehe Formularprozess #Blankette im Formularprozess
 Blankett, Schriftstück, das vom Empfänger zu vervollständigen ist

Siehe auch:
 Blanket (Begriffsklärung)
 Blanquet
 Blanquette